Вільне́в-де-Марса́н () — комуна у Франції, регіон Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 110 км на південь від Бордо, 16 км на схід від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1021 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 2283,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільнев-де-Марсан на сайті французького Національного інституту географії
 Вільнев-де-Марсан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Вільнев-де-Марсан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди